Мэнс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэнс, Джошуа — американский легкоатлет, который специализируется на дистанции 400 метров.
 Мэнс, Натали (род. 1974) — американская певица, автор песен, гитаристка и актриса.